Летняя Универсиада 1985 — XIII летняя Универсиада, была проведена в Кобе (Япония) с 24 августа по 4 сентября 1985 года. В универсиаде приняло участие 2 тысячи 783 спортсмена из 106 стран. Соревнования прошли на специально построенном для проведения универсиады стадионе (), вместимостью 45 тысяч человек.

Символ 
Символом универсиады стал японский журавль по имени Унитан. Журавль символизирует место проведения соревнований — Японию. В Японии птица считается добрым предзнаменованием. Сила журавлиных крыльев олицетворяет образ Универсиады, спортивного фестиваля студентов, полных силы, молодости и здоровья. Имя Унитан () было выбрано более чем из 8 000 предложений, поступивших со всей страны. В итоге название сочетает в себе две части: «Uni», происходящую от Универсиада и «tan», составной части японского названия журавля (tancho-tsuru).

Медальный зачет 

|- style="background:#ccccff"
|-
||1|||| 42|| 22 ||20 ||84
|-
||2|||| 23 ||22 ||24 ||69
|-
||3|||| 8 ||8 ||5 ||21
|-
||4|||| 7 ||7 ||6 ||20
|-
||5|| Румыния||6|| 7|| 6 ||19
|-style="background:#ccccff"
||6|||| 6 ||3 ||7 ||16
|-
||7|||| 4 ||6 ||5|| 15
|-
||8|| Болгария||4 ||6 ||4 ||14
|-
||9|||| 3|| 1|| 4 ||8
|-
||10|||| 3 ||1 ||3 ||7
|-
||10|||| 3 ||1 ||3 ||7
|-
||12|||| 2 ||4 ||8 ||14
|-
||13|||| 2 ||3 ||2 ||7
|-
||14|||| 2 ||1 ||5 ||8
|-
||15|||| 2 ||1 ||2 ||5
|-
||16|||| 1 ||4 ||4 ||9
|-
||17|||| 1 ||2 ||3 ||6
|-
||18|| Бразилия|| 1 ||2 ||2 ||5
|-
||19||||1 ||1 ||0 ||2
|-
||20|||| 1 ||0 ||1 ||2
|-
||20|||| 1|| 0 ||1 ||2
|-
||22|||| 0 ||6 ||6 ||12
|-
||23|||| 0 ||5 ||3 ||8
|-
||24|||| 0 ||1 ||2 ||3
|-
||25|||| 0|| 1 ||0 ||1
|-
||25|||| 0 ||1 ||0 ||1
|-
||25|||| 0 ||1 ||0 ||1
|-
||28|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||28|||| 0 ||0 ||1 ||1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всего ||123 ||117 ||128 ||368
|}

Примечания

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU

Универсиада
Универсиада
1985
Универсиада
Универсиада